NGC 6280-1
NGC 6280-2